Mary může znamenat:

 anglická podoba jména Marie
 Mary (album) – album zpěvačky Mary J. Blige z roku 1999
 Mary (Turkmenistán) – město v Turkmenistánu, hlavní město stejnojmenné provincie 
 Mary (vilájet) – provincie v Turkmenistánu
 Mary (savci) – skupina středně velkých savců

Podobné názvy 
 Máry – pomůcka k nesení mrtvého